Deux sous-marins de la Marine indienne ont porté successivement le nom de INS Vagsheer

 L’, un sous-marin de classe Vela, lancé en 1974 et désarmé en 1997.
 L’, le sixième et dernier navire du premier lot de six sous-marins de , en construction .

Notes et références

Notes

Références 

Nom de bateau de la Marine indienne